RUP ist die Abkürzung für:
 Rational Unified Process
 Transnistrischer Rubel

RuP ist die Abkürzung für:
 Recht und Politik (Zeitschrift)
 Recht und Praxis (Schriftenreihe)
 Recht & Psychiatrie (Zeitschrift)

rup steht für:
 Aromunische Sprache, nach ISO 639-2 und ISO 639-3

Siehe auch:
 Rupp
 Roop

Abkürzung